Rasno (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje
 Rasno (Široki Brijeg), een plaats in de gemeente Široki Brijeg in Bosnië-Herzegovina
 Rasno (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica